Гиоргис Меркис (; 30 июля 1984, Лимасол, Кипр) — кипрский футболист, защитник клуба АПОЭЛ и сборной Кипра.

Клубная карьера 

Меркис — воспитанник клуба «Аполлон» из своего родного города. В 2001 году он дебютировал за команду в чемпионате Кипра. В 2006 году Гиоргис стал чемпионом Кипра. В 2009 и 2013 году он помог команде завоевать Кубок Кипра. В том же году Гиоргос принял участие в финале Суперкубка Кипра против АПОЭЛа.

В 2014 году в ответном матче за выход в Лигу Европы против московского «Локомотива» Меркис «зацементировал» оборону и помог клубу пройти очень сложного соперника.

Международная карьера 
1 марта 2006 года в товарищеском матче против сборной Армении Меркис дебютировал за сборную Кипра.

Гиоргос принимал активное участие в отборе к чемпионату Европы в Польше и Украине. Он сыграл в 8 матчах квалификации.

Достижения 

Командные

 «Аполлон» (Лимасол)
  Чемпионат Кипра по футболу — 2005/06
 Обладатель Кубка Кипра (2) — 2009/10, 2012/13

 АПОЭЛ
  Чемпионат Кипра по футболу (4) — 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК АПОЭЛ